NK Olimpija Ljubljana slovenski je nogometni klub iz Ljubljane.

Poznati igrači 

 
 Dejan Kelhar (2005., 2017.)
 Zoran Ubavič (2005. – 2008.)
 Miran Pavlin (2005. – 2009.)
 Robert Volk (2005. – 2009.)
 Željko Milinovič (2006. – 2007.)
 Edi Bajrektarevič (2006. – 2008.)
 Aleš Čeh (2006. – 2009.)
 Mladen Rudonja (2007. – 2009.)
 Amir Karič (2007. – 2009.)
 Miha Šporar (2007. – 2010.)
 Sebastjan Cimirotič (2007. – 2011.)
 Željko Mitrakovič (2008. – 2009.)
 Muamer Vugdalič (2008. – 2009.)
 Agim Ibraimi (2008. – 2010.)
 Senad Tiganj (2009.)
 Jalen Pokorn (2009. – 2010.)
 Igor Lazič (2009. – 2010.)
 Jan Oblak (2009. – 2010.)
 Damir Botonjič (2009. – 2011.)
 Ermin Rakovič (2010.)
 Milan Purović (2010.)
 Damjan Ošlaj (2010. – 2011.)
 Tomo Šokota (2010. – 2011.)
 Zoran Zeljkovič (2010. – 2011.)
 Dare Vršič (2010. – 2012.)
 Dragan Čadikovski (2011.)
 Aleksander Šeliga (2011. – 2018.)
 Nikola Nikezić (2012. – 2014.)
 Darijan Matić (2014. – 2017.)
 Hrvoje Čale (2015. – 2016.)
 Etien Velikonja (2016. – 2017.)
 Andraž Kirm (2016. – 2017.)
 Branko Ilić (2016. – 2019.)
 Danijel Miškić (2016. – 2019.)
 Leon Benko (2016. – 2018.)
 Alexandru Creţu (2017. – 2018.)
 Daniel Avramovski (2017. – 2019.)
 Filip Uremović (2018.)
 Davor Mrđa (2018.)
 Jason Davidson (2018.)
 Vitalijs Maksimenko (2018. – 2020., 2021.)
 Endri Ҫekiҫi (2019. – 2020.)
 Luka Menalo (2019. – 2020.)
 Bojan Knežević (2019. – 2020.)
 Ante Vukušić (2019. – 2021.)
 Miral Samardžič (2019. – 2021.)
 Roman Bezjak (2020.)
 Ante Ćorić (2021.)
 Dino Špehar (2021. – danas)

Treneri

Vanjske poveznice 

 Službena web-stranica

Olimpija Ljubljana (2005.)
Olimpija